«Мисс Новый год» — рисованный мультфильм 1991 года,
«осовремененный» вариант лесного новогоднего праздника.

Сюжет 
На Новый год в лесном дворце культуры звери устроили конкурс красоты, на котором победителя определяет компьютер. Тем временем мама — ворона, разбирающаяся в компьютерах, хочет сделать так, чтобы её дочка выиграла. Ей это удаётся, и красавица Лисичка расстроенная ушла из дворца. Добросердечная победительница отдаёт ей корону, понимая, что получила её незаслуженно. Когда Лисичка победила в конкурсе и стала «Мисс Новый год», маленькая Ворона стала «Мисс честность».

Съёмочная группа

Видео 
Впервые мультфильм выпущен на видеокассете в начале 1990-х годов. Затем в VHS-сборнике «Лучшие советские мультфильмы» Студией PRO Video. В 1995 году студия «Союз» выпустила на видеокассете в сборнике № 7. Мультфильм выпускался на компакт-дисках Video CD. С начала 2000-х годов мультфильм выпускается на DVD.

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1991 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Владимира Арбекова
Мультфильмы по сценариям Виталия Злотникова
Новогодние мультфильмы СССР